Iglesia de Todos los Santos puede referirse a:

América 
 Iglesia de Todos los Santos (Keokuk, Iowa) en Estados Unidos
 Templo y exconvento de Todos los Santos (Zempoala) en México

Asia 
 Iglesia de Todos los Santos (Peshawar) en Pakistán
 Iglesia de Todos los Santos (Tianjín) en China

Europa 
 Iglesia de Todos los Santos (Wittenberg) en Alemania
 Iglesia de Todos los Santos (Puerto de la Cruz) en España
 Iglesia de Omnium Sanctorum (Sevilla) en España
 Iglesia de Todos los Santos (Roma) en Italia
 Iglesia de Ognissanti (Florencia) en Italia
 Iglesia de Todos los Santos (Riga) en Letonia
 Iglesia de Todos los Santos (Leamington Spa) en Reino Unido
 Iglesia de Todos los Santos (Waldershare) en Reino Unido
 Iglesia de Todos los Santos (Wing) en Reino Unido

África 
 Iglesia de Todos los Santos (Uniondale) en Sudáfrica

Véase también 
 
 Iglesia sobre la sangre en nombre de Todos los santos que resplandecieron en la tierra de Rusia
 Monasterio de Todos los Santos de Watschnadsiani